

Geografie
Chili:
 Linares (Chili), een plaats in de Chileense regio Maule
 Linares (provincie), een provincie van Chili
Colombia:
 Linares (Colombia), een gemeente in Colombia
Mexico:
 Linares (Nuevo León), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Nuevo León
Spanje:
 Linares (Spanje), een plaats in de Spaanse regio Andalusië
 Linares de Mora, een plaats in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón

Overig
 Linares-toernooi, een schaaktoernooi in de Spaanse plaats